Ключевско́е — село в Труновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.
 
До 16 марта 2020 года входило в состав муниципального образования «Сельское поселение Труновский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 36 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
По состоянию на 1925 год село было центром Ключевского сельсовета (и единственным населённым пунктом в его составе) Московского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край). Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, село состояло из 174 дворов, в которых проживало 914 человек (441 мужчина и 473 женщины). В Ключевском имелись партийная организация, школа, библиотека (изба-читальня), 7 мелких промышленных предприятий (включая 6 мельниц и кузницу), а также 3 пруда. На базар местные жители ездили в село Терновку.

По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в селе Ключевка числилось 194 хозяйства и 1001 житель (467 мужчин и 534 женщины). Среди местного населения 99,6 % составляли русские (997 человек).

Население 

По данным переписи 2002 года, 59 % населения — русские, 35 % — чеченцы.

Кладбище 
 Открытое кладбище (ул. Ленина, 9а). Площадь участка 6619 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Труновского района